Yuanjiang steht für:
 Yuanjiang (Yiyang) 沅江市 (Pīnyīn Yuánjiāng Shì), kreisfreie Stadt, die zur bezirksfreien Stadt Yiyang der chinesischen Provinz Hunan gehört
 Yuanjiang (Yuxi) 元江哈尼族彝族傣族自治县 (Pīnyīn Yuanjiang Hanizu Yizu Daizu zizhixian), Autonomer Kreis, der zur bezirksfreien Stadt Yuxi der chinesischen Provinz Yunnan gehört

Yuanjiang ist die falsche Transkription folgender Flüsse:
 Roter Fluss 元江 (Pīnyīn Yuán Jiāng), chinesischer Name des Flusses in China und Vietnam
 Yuan Jiang (Jangtsekiang) 沅江 (Pīnyīn Yuán Jiāng), Fluss in Guìzhōu und Húnán

Siehe auch:
 Yuan Jiang